Крейвен-охотник:
 Крейвен-охотник — персонаж комиксов издательства Marvel Comics.
 «Kraven’s Last Hunt» — сюжетная линия комиксов, опубликованная издательством Marvel Comics в 1987 году.
 «Крейвен-охотник» — предстоящий американский супергеройский фильм производства Sony Pictures Entertainment, Columbia Pictures и Marvel Entertainment.